Los trocozoos (Trochozoa) son un grupo de animales constituido por cinco filos: Annelida, Nemertea, Mollusca, Brachiopoda y Phoronida. Se caracterizan por desarrollar larvas trocóforas ciliadas como primera etapa larval, lo que define a este grupo con el nombre Trochozoa, el cual ha sido respaldado por algunos análisis filogenéticos moleculares. Sin embargo la larva trocófora,  carácter que une a este grupo, es una plesiomorfia ya que se ha demostrado su existencia en varios linajes espirales no pertenecientes a este grupo como los platelmintos, rotiferos, entoproctos, etc. Por otro lado los braquiópodos, foronídeos y nemertinos tienen otro tipo de larvas trocóforas también llamadas trocóforas "modificadas" u "oscuras".

Son animales celomados con excepción de los nemertinos, y por su segmentación espiral del huevo se agrupan entre los espirales. Poseen aparato digestivo completo, su sistema nervioso puede presentar cerebro y poseen aparato circulatorio que puede incluir un corazón. La reproducción es sexual o asexual y pueden ser hermafroditas.

Cavalier-Smith en su propuesta de los seis reinos postula que este clado puede clasificarse taxonómicamente en los siguientes subclados:

 Vermizoa
 Annelida
 Nemertea
 Conchozoa
 Mollusca
 Brachiozoa
 Brachiopoda
 Phoronida

No obstante se han propuesto otras agrupaciones como el clado Kryptotrochozoa que une a Brachiozoa con Nemertea o Eutrochozoa que a Mollusca con Annelida.

Para sus autores este clado es grupo hermano de Polyzoa el cual incluye a Bryozoa, Entoprocta y Cycliophora.

Filogenia 

Según un análisis de Cavalier-Smith en 1998 las relaciones filogenéticas serían las siguientes, incluyendo otros grupos de espiralios. Sin embargo los clados propuestos por Cavalier-Smith han sido refutados y descartados por la mayoría de los zoólogos, causados por la atracción de ramas largas.

 

Por otro lado otros antiguos estudios han encontrado la siguiente filogenia:

Referencias 

Spiralia